Jan Mráček může být:

 Jan Mráček (architekt) (1874–1961) – český architekt a fotograf
 Jan Mráček (houslista) (* 1991) – český houslista
 Jan Mráček (rytec) (1909–1987) – český rytec zejména poštovních známek a bankovek

Podobné 
 Jan Mraček (* 1984) – český taekwondista